

Estátuas 
 Colossos de Mêmnon — do faraó Amenófis III, em Tebas, perto de Luxor, Egito
 Colosso de Constantino — em bronze e mármore do imperador romano Constantino
 Colosso de Rodes —  do deus Hélio, uma das sete maravilhas do mundo antigo
 Colosso de Nero — de bronze do imperador Nero

Outros usos 
 Colossas — antiga cidade da Frígia, atualmente chamada Honaz, na Turquia
 TV Colosso — programa da Rede Globo com personagens fantasiados de cachorros